Isfaninkij aeroport (ryska: Исфанинкий аэропорт) är en flygplats i Kirgizistan. Den ligger i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Bisjkek. Isfaninkij aeroport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Isfaninkij aeroport är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Isfaninkij aeroport. Runt Isfaninkij aeroport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Isfana,  km väster om Isfaninkij aeroport. Trakten runt Isfaninkij aeroport består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Kirgizistan